4 miejscowości w Polsce: 
 Jawory – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska 
 Jawory – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski 
 Jawory – dawna gajówka (włączona do wsi Gąbin) w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Trzebiatów
 Jawory – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Zobacz też 
 Jawory-Klepacze
 Jawory-Podmaście
 Jawory-Wielkopole